Der Scottish FA Cup wurde 1877/78 zum 5. Mal ausgespielt. Der wichtigste Fußball-Pokalwettbewerb im schottischen Vereinsfußball wurde vom Schottischen Fußballverband geleitet und ausgetragen. Er begann am 22. September 1877 und endete mit dem Finale am 30. März 1878 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete der FC Vale of Leven in den Wettbewerb, der im Finale des Vorjahres gegen die Glasgow Rangers gewonnen hatte. Im diesjährigen Endspiel um den Schottischen Pokal traf der Titelverteidiger aus Alexandria auf Third Lanark. Für beide Vereine war es die zweite Teilnahme am Finale. Die Vales gewannen das Endspiel mit 1:0 durch ein Tor von John McDougall und sicherten sich damit zum 2. Mal den Pokalsieg. Ab dem Jahr 1878 verwendete der Schiedsrichter eine Pfeife.

1. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 22. September 1877 und 6. Oktober 1877. Die Wiederholungsspiele fanden zwischen dem 6. und 13. Oktober 1877 statt. Die Mannschaften die im jeweiligen Wiederholungsspiel Unentschieden gegeneinander spielten kamen eine Runde weiter.

|}

Wiederholungsspiele 

|}

2. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 20. und 27. Oktober 1877. Die Wiederholungsspiele fanden am 3. November 1877 statt. Die Mannschaften die im jeweiligen Wiederholungsspiel Unentschieden gegeneinander spielten kamen eine Runde weiter.

|}

Wiederholungsspiele 

|}

3. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 10. und 17. November 1877. Die Wiederholungsspiele fanden am 17. und 24. November 1877 statt. Die Mannschaften die im jeweiligen Wiederholungsspiel Unentschieden gegeneinander spielten kamen eine Runde weiter.

 
|}

Wiederholungsspiele 

|}

4. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 1. und 8. Dezember 1877. Die Wiederholungsspiele fanden am 8. und 15. Dezember 1877 statt. Die Mannschaften die im jeweiligen Wiederholungsspiel Unentschieden gegeneinander spielten kamen eine Runde weiter.

|}

Wiederholungsspiele 

|}

5. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 22. Dezember 1877 und 5. Januar 1878. Die Wiederholungsspiele fanden im Dezember 1877 oder Januar 1878 statt.

|}

6. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 12. und 19. Januar 1878.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 2. März 1878. Die Wiederholungsspiele fanden am 9. und 16. März 1878 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

2. Wiederholungsspiel 

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish FA Cup 1877/78 bei londonhearts.com
 Scottish FA Cup 1877/78 bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1877/78
Fußballsaison 1877/78